Klein Borstel (Hamburg), een wijk in Hamburg
Klein Borstel (metrostation), een station van de Hamburgse metro